Platts peut faire référence à : 
 Platts, une société informant sur les cours du pétrole. 
 Barney Platts-Mills (1944-2021), réalisateur, scénariste et producteur britannique.
 Daisy Platts-Mills (1868-1956), médecin néo-zélandaise.